Рютин — русская фамилия.

Известные носители 
 Рютин, Геннадий Иванович (1954—2014) — советский футболист.
 Рютин, Марк Сергеевич (род. 1988) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Рютин, Мартемьян Никитич (1890—1937) — советский политический и партийный деятель.